Golubev se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michael L. Golubev
 Vladislav I. Golubev